Calvillo peut faire référence à :

Lieux 

Calvillo (Aguascalientes), une municipalité du Mexique,
Calvillo, une ville de cette municipalité.
, un cours d'eau du Mexique

Personnalités 

Anthony Calvillo (1972- ), joueur de football canadien,
Fernando Pérez Calvillo (f. ), un cardinal espagnol.